Помакуаро има више значења:

 Помакуаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Помакуаро (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику